Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Skokach Narciarskich – zawody o  mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 1 sierpnia i 11 października 2015 roku na Utah Olympic Park Jumps w Park City i MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex w Lake Placid.

Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych wśród mężczyzn na skoczni dużej wywalczył William Rhoads, który wyprzedził o 4,9 punktu Kevina Bicknera i o 8,2 Christiana Friberga. 

Natomiast mistrzostwo Stanów Zjednoczonych wśród kobiet wywalczyła Nina Lussi, która wyprzedziła o 5,7 punktu Tare Geraghty-Moats i o 6 Abby Hughes.

Mistrzem Stanów Zjednoczonych na skoczni normalnej został Michael Glasder, który wyprzedził drugiego Kevina Bicknera aż o 30 punktów i Nicholasa Mattoona o 54 punkty.

Wśród kobiet mistrzynią na skoczni normalnej została Nita Englund, która wyprzedziła drugą Abby Hughes o 58,5 punktu. Trzecia Nina Lussi straciła do Englund aż 78,5 punktu.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Park City, 01.08.2015) 

W konkursie wzięło udział 35 zawodników.

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Lake Placid, 11.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na dużej skoczni (Park City, 01.08.2015) 

W konkursie wzięło udział 7 zawodniczek.

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Lake Placid, 11.10.2015)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Utah
Sport w Lake Placid
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich